

Codici 
 TGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tingrela (Costa d'Avorio)
 tgx – codice ISO 639-3 della lingua tagish

Televisione 
 TGX  – programma televisivo italiano degli anni 1990